Elgass oder Elgaß ist der Familienname der folgenden Personen:

 Karl Elgass  (1900–1985), deutscher Politiker
 Peter Elgaß (* 1953), deutscher Journalist, Redakteur und Verleger
Siehe auch:
 Ellgassen